Cythere är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Otto Friedrich Müller 1785. Cythere ingår i familjen Cytheridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Cythere